Питер ван дер Борхт (; 1604 год, Брюссель — 1631 год, там же) — фламандский живописец и гравёр барокко.

Биография 

Уроженец Брюсселя. Посвятил себя сначала исторической живописи, но столь трудный предмет ему быстро наскучил, и он занялся другим жанром, к которому, как он сам думал, имел больше способностей, — он сделался хорошим пейзажистом. Его картины продавались дорого.

В гравировании подражал Хансу Болю и сделал множество небольших гравюр пейзажей со своих рисунков.

Примечания

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 8. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 223 (Вандерборгтъ, Петръ).

Ссылки 
 Питер ван дер Борхт на «Артнете»

Фламандские живописцы барокко
Члены Гильдии Святого Луки (Антверпен)